Twenty Dollars a Week – film del 1924 diretto da F. Harmon Weight
Twenty Dollars a Week – film del 1935 diretto da Wesley Ford